Carlota hace referencia a varios artículos:

Nombre propio

Además
Carlota (obra de teatro), escrita por Miguel Mihura.
Carlota (postre), tarta de origen francés.

Véase también
Charlotte (desambiguación)